Conna kan syfta på:

 Conna (djur), ett släkte insekter
 Conna (ort i Irland), ort i Irland